Връх Малък Богдан е планински връх в Същинска Средна гора висок 1532 м. над морското равнище. Заедно с разположеният в съседство Голям Богдан Носят името на хайдушкия предводител Богдан войвода. Двата върха съответно са разположени в Природен резерват „Богдан“.

Източници 

Върхове в Средна гора
Природни забележителности в Копривщица
География на община Копривщица
Туризъм в Копривщица
Обекти, наречени на Богдан войвода